Agostinho de Cantuária — primeiro arcebispo da Cantuária
 Agostinho de Hipona ou Santo Agostinho — filósofo, teólogo e bispo da cidade de Hipona
 Agostinho Neto — primeiro presidente de Angola
 Agostinho da Silva — filósofo e escritor português
 Cabo de Santo Agostinho — cidade de Pernambuco
 Joaquim Agostinho — ciclista português
 José Agostinho — meteorologista e militar português
 José Agostinho de Macedo — escritor e poeta português
 José Maria de Santo Agostinho — místico brasileiro

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de prenomes